Gaeta steht für:

 Gaeta, Stadt in der Region Latium in Italien
 Gaeta (Schiff), einem Fischereischiff in Dalmatien

Gaeta ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Gaeta (1879–1927), italienischer Schriftsteller
 Giovanni Gaeta (1884–1961), italienischer Liedtexter, Künstlername: E.A. Mario
 John Gaeta (* um 1965), Visual-Effects-Supervisor bei der Matrix-Trilogie
 Saverio Gaeta (* 1958), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Walter Gaeta (* 1969), italienischer Pianist, Komponist und Arrangeur